Denis Roche peut désigner :
 Denis Roche (1868-1951), un écrivain et traducteur français ;
 Denis Roche (1937-2015), un écrivain, poète, photographe et traducteur français.